In 2016 werd het 39ste Campeonato Carioca Série B gespeeld, het tweede hoogste niveau voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 12 maart tot 30 september. Nova Iguaçu werd kampioen.

Format
São Gonçalo FC trok zich voor de competitiestart terug. Er werden twee toernooien gespeeld, de Taça Santus Dumont en de Taça Corcovado. Beide toernooiwinnaars plaatsten zich voor de finaleronde samen met de ploeg die het best presteerde over de twee toernooien, indien dit een andere ploeg was. Americano werd er echter van beschuldigd de competitie te manipuleren en werd, ondanks dat ze het meest aantal punten hadden, uitgesloten voor de eindronde. In het eerste toernooi speelden de clubs tegen de teams uit de eigen groep, in het tweede toernooi tegen de teams uit de andere groep.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

(1): Angra dos Reis kreeg 17 strafpunten voor het opstellen van twee niet-gespeeldrechtigde spelers.

Tweede fase

Finaleronde

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2016